Take Me as I Am – album di Faith Hill del 1993
 Take Me as I Am – singolo di Mary J. Blige del 2006
 Take Me as I Am – singolo di Tornik'e Kipiani del 2020